Дреер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Дреер, Бернд (род. 1966) — немецкий футболист.
 Дреер, Вячеслав Михайлович (псевдоним — Вербин; род. 1941) — советский и российский драматург, сценарист, режиссёр, поэт-песенник.
 Дреер, Жозеф (1884—1941) — французский легкоатлет.
 Дреер, Лаклан (род. 1967) — австралийский хоккеист на траве, трёхкратный призёр летних Олимпийских игр.
 Дреер, Петер (1932—2020) — немецкий художник и график.
 Дреер, Уве (1960—2016) — немецкий футболист, нападающий.
 Дреер, Эстебан (род. 1991) — аргентинский футбольный вратарь.

См. также